Мездра () — община в Болгарии.

Входит в состав Врачанской области. Население составляет 23 943 человека (на 15 мая 2008 года).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Боденец
 Брусен
 Вырбешница
 Горна-Бешовица
 Горна-Кремена
 Долна-Кремена
 Дырманци
 Елисейна
 Зверино
 Злидол
 Игнатица
 Кален
 Крапец
 Крета
 Лик
 Лютиброд
 Лютидол
 Мездра
 Моравица
 Оселна
 Ослен-Криводол
 Очиндол
 Ребырково
 Руска-Бела
 Старо-Село
 Типченица
 Цаконица
 Царевец

Примечания 

Общины Врачанской области